«It Can Happen» (в переводе с англ. — «Это может случиться») — песня немецкой поп-рок-группы Fool's Garden, выпущенная на сингле в 2000 году. Это второй сингл из альбома For Sale. Вместе с песней «It Can Happen» на диске были выпущены ещё три композиции, поэтому этот релиз рассматривают в качестве мини-альбома It Can Happen — EP. Песня получила поддержку со стороны многих радиостанций, причём, успехом песня пользовалась не только в Германии, но и в Чехии и Польше.

Концертная запись песни была также выпущена в 2009 году на концертном альбоме Best Of Unplugged — Live.

О песне 
В лирическом и музыкальном плане «It Can Happen» напоминает всемирно известный хит Fool’s Garden «Lemon Tree». По словам Петера Фройденталера, вокалиста группы и одного из авторов песни, участникам Fool’s Garden надоело слышать от всех, что они были неспособны написать что-то похожее на их величайший успех.

Начало песни «It Can Happen» с игрой пиццикато на струнах мы сознательно с иронией сделали похожим на «Lemon Tree», потому что мы устали слушать, что ничто у нас больше не будет звучать так же, как «Lemon Tree». 

Однако Sony Music расценили выпуск песни как попытку группы снова подняться на высшие строчки музыкальных чартов. Несмотря на сходство с «Lemon Tree», сингл потерпел неудачу. За три недели пребывания в немецком чарте он не поднялся выше 86 строчки. В рецензии портала laut.de на альбом For Sale написали, что это единственная песня среди всего альбома, которая может пробудить слушателя к танцевальным движениям, написав про звучание песни, будто бы исполненное бой-бэндом.

Список композиций 

Песни «Noone’s Song» и «Today» были также выпущены в альбоме For Sale. Песня «Annie The Jay» была выпущена только в этом издании.

В записи участвовали 
 Петер Фройденталер — вокал
 Фолькер Хинкель — гитара, вокал, бэк-вокал
 Томас Мангольд — бас-гитара
 Ральф Вохеле — ударные
 Роланд Рёль — клавишные

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 Сингл на сайте Discogs.com
 Альбом For Sale на официальном сайте группы

Синглы Fool's Garden